Amazzone – donna guerriera della mitologia greca
 Amazzone – donna che monta a cavallo su un fianco
 Amazzone – dipinto di Amedeo Modigliani
 Amazzone – uccello della famiglia degli Psittacidi

Pagine correlate 
 Amazzoni (disambigua)
 Amazonas